Клубный чемпионат Испании по теннису среди женщин 2012 — традиционный показательный теннисный турнир, проводящийся осенью в Испании.

Турнир разбит на несколько дивизионов. В главном играют восемь команд, которые в трёхраундовой серии игр на вылет определяют чемпиона страны. Схема проведения матчевой встречи аналогична той, что применяется в мировых группах Кубка Федерации.

Проигравшие в первом раунде команды позже участвуют в специальном двухраундовом плей-офф за право остаться на следующий год в высшем дивизионе.

В 2012 году турнир прошёл с 25 по 27 октября.

Сетка

Плей-офф

Матчи

1/2 финала

CT Barcino — CT Gran Canaria

CT Chamartin — RCT Barcelona

Финал

CT Barcino — RCT Barcelona

См. также 
 Клубный чемпионат Испании по теннису среди женщин

 Клубный чемпионат Германии по теннису среди женщин 2012
 Клубный чемпионат Франции по теннису среди женщин 2013
 World TeamTennis 2012

Ссылки 
 Сайт соревнования  

Испания
Теннис
Октябрь 2012 года
Внутренние
Испания
Спортивные соревнования в Барселоне